Rosa 'Brother Cadfael' — сорт английских () роз.

Регистрационное название: 'AUSglobe'.

Сорт назван в честь брата Кадфаэля, главного героя детективных романов Эллиса Питерса (псевдоним британской писательницы Эдит Перджтер).

Патент 
В США патент No: PP 8,681 от 12 апреля 1994 года. Заявление от 30 сентября 1992 года.

Биологическое описание 
Шраб (), английская роза (). Может выращиваться как невысокая плетистая роза.

Высота растения 105—245 см. Ширина до 90—150 см. Шипов практически нет.

Цветки сильномахровые, чашевидные, розовые, диаметр 14—16 см. Цветение в кистях.

Сильный аромат розового масла.

Происхождение 
Селекционер: Дэвид Остин (David Austin), Великобритания, 1990 год.

По данным сайта HelpMeFind.com.

В культуре 
Декоративное садовое растение.

USDA-зоны: от 5b (−23.3 °C… −26.1 °C), до 10b (+1.7 °C… +4.4 °C).

Небольшая обрезка между периодами цветения стимулирует образование большего количества цветков и поддержит аккуратную форму куста.

Сорт имеет высокую устойчивость к заболеваниям.

Болезни и вредители

Примечания

Ссылки 
 Роза 'Brother Cadfael' на сайте websad.ru
 Rosa 'Brother Cadfael' на сайте HelpMeFind.com — описание сорта и фотографии
 Rosa 'Brother Cadfael' на сайте David Austin Roses

Brother Cadfael